Municipio de Corwin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Corwin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Corwin (condado de Logan, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Corwin (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.